Desagglomeration ist:
 ein verfahrenstechnischer Begriff, siehe Desagglomeration (Verfahrenstechnik)
 (meist Deagglomeration) ein Begriff aus der Urbanistik und Regionalökonomie, der die Auflösungstendenzen von urbanen und industriellen Agglomerationen bzw. Ballungsräume unter dem Einfluss zentrifugaler Kräfte beschreibt, siehe Deagglomeration (Regionalökonomie)